A kúria vagy Kúria jelentései:
 nemesi udvarház
 Magyar Királyi Kúria, a legfelsőbb bírói testület Magyarországon 1723–1949 között
 Kúria, a Legfelsőbb Bíróság elnevezése 2012. január 1-jétől
 Római Kúria (lat. Curia Romana)
 Kúria, sorozat a Comedy Centralon